A 2014. évi téli olimpiai játékokon a bob női kettes versenyszámát február 18-án és 19-én rendezték a Szanki bob- és szánkóközpontban, Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a kanadai Kaillie Humphries–Heather Moyse-páros nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar páros.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

N2